Bumiayu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Bumiayu, distrikt, Jawa Tengah, 
 Bumiayu, Brebes, by, 
 Bumiayu, Kendal, by, 
 Bumiayu, Bojonegoro, by, 
 Bumiayu, Malang, by, 
 Bumiayu, Blitar, by, 
 Bumiayu, Pati, by, 
 Bumiayu, Temanggung, by, 
 Bumiayu, Magelang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar